Добрина може бити:
 Добрина (Шентјур при Цељу), насељено место у општини Шентујр при Цељу, Република Словенија
 Добрина (Жетале), насељено место у општини Жетале, Република Словенија